Љанито има више значења:

 Љанито (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Љанито (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику